Burbidgea är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Burbidgea ingår i familjen Zingiberaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Enhjärtbladiga blomväxter
Burbidgea